Název Umba má více významů
Umba – řeka v Murmanské oblasti, Rusko
Umba (řeka v Komijské republice) – řeka v Komijské republice, Rusko
Umba (řeka v Karelské republice) – řeka v Karelské republice a Archangelské oblasti, Rusko
Umba (řeka v Saše) – řeka v Saše (Jakutsku), Rusko
Umba (Tanzanie) – řeka v Tanzanii
Umba (město v Rusku) – sídlo městského typu v Murmanské oblasti, Rusko
Umba (Papua Nová Guinea) – město v Papui Nové Guineji